Kilsyth bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Kilsyth, eine Stadt in Schottland
 Kilsyth (Ontario), ein Dorf in Kanada
 Kilsyth (Tennessee), ein Dorf in Tennessee 
 Kilsyth (Victoria), ein Vorort von Melbourne
 Kilsyth (West Virginia), eine Ortschaft in West Virginia